Кодла-фьорд () — ряд фьордов в Исландии:
 Кодла-фьорд — фьорд на западе Исландии, в регионе Вестюрланд (часть фьордового комплекса Брейда-фьорд).
 Кодла-фьорд — фьорд на западе Исландии, в регионе  Хёвюдборгарсвайдид (часть фьордового комплекса Фахсафлоуи).
 Кодла-фьорд — фьорд на северо-западе Исландии, в регионе Вестфирдир (часть фьордового комплекса Хунафлоуи).

Примечания